El Duque Bernardo I de Sajonia-Meiningen (Gotha, 10 de septiembre de 1649 - Meiningen, 27 de abril de 1706) fue un duque de Sajonia-Meiningen.

Biografía 

Era el sexto hijo varón, aunque el tercer hijo superviviente, del Duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Altenburgo e Isabel Sofía de Sajonia-Altenburgo.

Después de la muerte de su padre en 1675, el ducado fue gobernado conjuntamente por él y sus hermanos; sin embargo, el ducado fue dividido cinco años más tarde (en 1680); como resultado de un tratado divisorio, Bernardo recibió Meiningen, Wasungen, Salzungen, Untermassfeld, Frauenbreitungen y Ichtershausen. Bernardo se convirtió en el fundador de la línea de Sajonia-Meiningen.

La construcción de una residencia oficial en Meiningen empezó inmediatamente. La residencia fue finalizada en 1692 y fue llamada Palacio Elisabethenburg (Schloss Elisabethenburg), en honor a la segunda esposa de Bernardo. Al igual que su hermano Ernesto, la estabilidad financiera de Bernardo en su ducado era remarcable. Las ventas de bienes de cámara e impuestos adicionales sobre la población fueron el resultado.

El testamento de Bernardo ordenaba la indivisibilidad del ducado, aunque no señalaba ninguna primogenitura. Esto permitió a sus hijos gobernar el ducado conjuntamente después de su muerte.

Descendencia 
Contrajo matrimonio en Schloss Friedenstein, Gotha, el 20 de noviembre de 1671 con María Eduviges de Hesse-Darmstadt. Tuvieron siete hijos:
 Ernesto Luis I, Duque de Sajonia-Meiningen (Gotha, 7 de octubre de 1672 - Meiningen, 24 de noviembre de 1724).
 Bernardo (Gotha, 28 de octubre de 1673 - Bruselas, 25 de octubre de 1694).
 Juan Ernesto (Gotha, 29 de diciembre de 1674 - Gotha, 8 de febrero de 1675).
 María Isabel (Ichtershausen, 11 de agosto de 1676 - Ichtershausen, 22 de diciembre de 1676).
 Juan Jorge (Ichtershausen, 3 de octubre de 1677 - Ichtershausen, 10 de octubre de 1678).
 Federico Guillermo, Duque de Sajonia-Meiningen (Ichtershausen, 16 de febrero de 1679 - Meiningen, 10 de marzo de 1746).
 Jorge Ernesto (Ichtershausen, 26 de marzo de 1680 - fallecido de viruela, Meiningen, 1 de enero de 1699).

Contrajo matrimonio por segunda vez en Schöningen el 26 de enero de 1681 con Isabel Leonor de Brunswick-Wolfenbüttel. Tuvieron cinco hijos:
 Isabel Ernestina (Meiningen, 3 de diciembre de 1681 - Gandersheim, 24 de diciembre de 1766), Abadesa de la Abadía de Gandersheim (1713-1766).
 Leonor Federica (Meiningen, 2 de marzo de 1683 - Meiningen, 13 de mayo de 1739), una monja en Gandersheim.
 Antonio Augusto (Meiningen, 20 de junio de 1684 - Meiningen, 7 de diciembre de 1684).
 Guillermina Luisa (Meiningen, 19 de enero de 1686 - Bernstadt, 5 de octubre de 1753), desposó el 20 de diciembre de 1703 al Duque Carlos de Wurtemberg-Bernstadt.
 Antonio Ulrico, Duque de Sajonia-Meiningen (Meiningen, 22 de octubre de 1687 - Fráncofort, 27 de enero de 1763).

Ancestros

Referencias 
 Hannelore Schneider, Das Herzogtum Sachsen-Meiningen unter seinen ersten Herzögen. In: 300 Jahre Schloss Elisabethenburg. Südthüringer Research, vol. 27, Meiningen 1994.
 L. Hertel, Meiningische Geschichte von 1680 bis zur Gegenwart. In: Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde, vol. 47, Hildburghausen 1904.

Enlaces externos 

Casa de Sajonia-Meiningen
Duques de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Gotha